Daugherty ist der Familienname folgender Personen:

 Brant Daugherty (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 C. J. Daugherty, britische Autorin
 Harry M. Daugherty (1860–1941), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Herschel Daugherty (1910–1993), US-amerikanischer Filmregisseur
 James Alexander Daugherty (1847–1920), US-amerikanischer Politiker
 Michael Daugherty (* 1954), US-amerikanischer Komponist
 Richard Daugherty (1922–2014), US-amerikanischer Archäologe
 Robert B. Daugherty (1922–2010), US-amerikanischer Unternehmer

Daugherty ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Daugherty (Missouri)
 Daugherty (Virginia)
 Daugherty Town (Maryland)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Daugherty Bear Track Petroglyphs, in McKee, Kentucky, ID-Nr. 89001192
 Daugherty-Monroe Archaeological Site, in Graysville, Indiana, ID-Nr. 85001246
 Daugherty's Cave and Breeding Site, in Lebanon, Virginia, ID-Nr. 78003044

Siehe auch:
 Dougherty
 Doherty